Rukometna natjecanja za muškarce na Mediteranskim igrama održavaju se od Mediteranskih igara 1967. godine.

Rezultati natjecanja za rukometaše

Vječna ljestvica 
(po stanju nakon Mediteranskih igara 2018. godine)

Vidi još 

europska prvenstva u rukometu 
europska prvenstva u rukometu za žene
svjetska prvenstva u rukometu
rukomet na Olimpijskim igrama
ženski rukomet na Mediteranskim igrama

Bilješke 
Hrvatska nije sudjelovala.
Država više ne postoji.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Goalzz.com Mediteranske igre - muški rukomet